Urządzenia
 grzebień – przyrząd służący do układania włosów
 grzebień – część konstrukcyjna hełmu
 grzebień – instrument muzyczny
 grzebień – wzornik do identyfikacji skoku gwintu

 Architektura
 grzebień – część dachu

 Kulinaria
 grzebień – ciastko w kształcie grzebienia przełożone marmoladą owocową

 Zoologia
 grzebień – w anatomii ptaków, twór kostny, część mostka
 grzebień – w anatomii ptaków, twór skórny występujący na wierzchu głowy u grzebiących
 grzebień – w anatomii ptaków, struktura występująca wewnątrz oka
 grzebień – w anatomii owadów, rząd kolców rozciągający się od brzusznej podstawy syfonu do pewnego punktu wzdłuż jego długości

 Geografia Polski

 Grzebień – wieś w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Radomsko
 Grzebień – wzniesienie w Gorcach w Beskidach Zachodnich

 Kinematografia
 Grzebień (The Comb/ From the Museums of Sleep) – krótkometrażowy film animowany braci Quay (1990)

Zobacz też

Przypisy